Seit dem 31. Oktober 2002 werden ICE-Züge mit Namen von Städten versehen, die eine Patenschaft übernehmen möchten. Meistens findet dies im Rahmen einer Festveranstaltung der jeweiligen Stadt in Form einer festen Zeremonie statt.

Diese läuft in der Regel so ab, dass der jeweilige Triebzug oder das Fahrzeug mit zugeklebtem Namen in den betreffenden Bahnhof gefahren wird. Während einer Festrede wird dann vom Bürgermeister oder einem anderen Verantwortlichen der Stadt zusammen mit einem Vertreter der Deutschen Bahn die Verdeckung entfernt. Anschließend wird, ähnlich wie bei einer Schiffstaufe, der Zug mit Wein oder Sekt besprüht, um die Namensvergabe formell abzuschließen. Auf das Zerschlagen einer Flasche wird bewusst verzichtet, um die Außenhaut des Zuges nicht zu beschädigen. Die Taufe wird bisweilen zudem mit Weihwasser durch einen kirchlichen Würdenträger vollzogen.

Bei der Auswahl der Städte spiele die Verbundenheit zur Bahn, die Einwohnerzahl und die regionale Ausgewogenheit eine Rolle. Die erste ICE-Zugtaufe fand am 31. Oktober 2002 in Berlin statt. Bis Anfang 2016 wurden mehr als 220 Namensgebungen feierlich begangen. Für die Auswahl der Städte ist unerheblich, ob hier ICE halten.

Bei Städten, die an nicht elektrifizierten Strecken liegen, wird die Zeremonie meist im nächsten größeren elektrifizierten Eisenbahnknoten abgehalten. Eine Ausnahme stellte die Zugtaufe des Triebzuges 1125 im Jahr 2004 auf „Arnstadt“ dar. In diesem Fall wurde der ICE-T mit einer Diesellok der Baureihe 232 von Neudietendorf nach Arnstadt gezogen, um die Zeremonie dort abhalten zu können. Der betreffende Streckenabschnitt hatte 1996 die Oberleitung verloren. Auch in Goslar wurde 2017 ein ICE vor Ort im nicht elektrifizierten Bahnhof getauft. Dafür wurde der ICE-Triebzug mit einer Schlepplok der Baureihe 218 von Kreiensen nach Goslar und anschließend von Goslar nach Hildesheim gezogen. Die Hauptstrecken Kreiensen–Neuekrug-Hahausen–Goslar und Hildesheim–Goslar sind (Stand: 2022) nicht elektrifiziert.

Namensgebung ICE-Triebzüge nach Gemeinden

Ursprüngliche Zugtaufen

Nachträgliche Änderungen

Namensgebung ICE-Mittelwagen

ICE 1 (1. Klasse)

ICE 1 (2. Klasse)

ICE 2 (1. Klasse)

ICE 2 (2. Klasse)

Namensgebung ICE-TD 
Alle Triebzüge der Baureihe 605 wurden intern nach den Vornamen von Personen benannt, die an der Entwicklung der Züge beteiligt waren. Diese Namensschilder waren im Führerstand und bei einigen wenigen Fahrzeugen auch außen angebracht.

Namensgebung IC2/ICE4/ICE3neo-Züge nach Regionen 

Am 7. November 2016 tauften Rüdiger Grube und Margot Käßmann im Berliner Hauptbahnhof einen ICE 4 (Triebzug 9006) auf den Namen „Martin Luther“. Erstmals bekam damit ein ICE-Fahrzeug den Namen einer Person. Auch die übrigen ICE-4-Triebzüge sollten den Namen von Persönlichkeiten erhalten. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer forderte Bahnchef Rüdiger Grube auf, einem ICE 4 den Namen „König Ludwig“ zu geben. Bis 2002 wurden Zugpaare bisweilen nach Personen benannt, so gab es ab 1990 beispielsweise einen IC Johann Sebastian Bach zwischen Frankfurt am Main und Leipzig. Bis zum ICE-Unfall von Eschede war ein Zuglauf namens Wilhelm Conrad Röntgen von München nach Hamburg unterwegs. Bei der Namensgebung muss zwischen Zugnamen, die sich nur auf eine bestimmte Relation beziehen (so Blauer Enzian, Hellas-Express, Rheingold) oder Fahrzeugnamen unterschieden werden.

Zur Namensgebung der 25 Züge, die 2018 und 2019 ausgeliefert werden sollten, konnten Vorschläge bei der Deutschen Bahn gemacht werden. Aus den 19400 Einreichungen mit über 2500 Ideen wählte eine Jury 25 Namen aus. Diese Vorgehensweise wurde aufgegeben, da der Name „Anne Frank“ auf starke mediale Kritik gestoßen war. Der bereits auf den Namen „Martin Luther“ getaufte Triebzug behielt diesen Namen.

Die restlichen Triebzüge wurden nach deutschen Regionen, Flüssen oder Bergen benannt.

Auch die neuen Intercity-2-Züge erhalten Namen von bedeutenden touristischen Regionen, Inseln, Gebirgen, Naturschutzgebieten oder Landschaften, um diese bekannt zu machen.

Anmerkungen zur Tabellen ICE und IC2

Siehe auch 
 Intercity-Express#Namensgebung (mit Karte und Bundeslandübersicht)

Eine derartige „Zugtaufe“ gibt es auch bei anderen Unternehmen im Schienenpersonennahverkehr, beispielsweise:
 DB-Baureihe 425 (1999)#Namensliste
 DB Regio Südwest
 Erfurter Bahn#Zugtaufen und Werbezüge
 Süd-Thüringen-Bahn#Fahrzeugübersicht und Werbezüge
 Transdev Sachsen-Anhalt#Zugtaufe
 S-Bahn Hannover
 Stuttgarter Stadtbahnwagen SSB DT 8#Namen
 Straßenbahn Dresden

Weblinks 

 
 Weitere Namensliste auf Bus-Tram.de
 Taufübersicht auf Lokomotive-Online.de
 ICE-Taufen auf ice-fansite.com

Einzelnachweise 

Intercity
Intercity
Intercity-Express